Slovo monitor má několik významů:
 monitor (obrazovka) – zobrazovací zařízení
 monitor (zvuková technika) – reproduktorová soustava určená pro kontrolu nahrávání ve studiu nebo taky odposlech při živém hudebním vystoupení
 monitor (typ lodi) – obrněná pobřežní nebo říční válečná loď
 USS Monitor – válečná pancéřovaná paroloď, která se proslavila za Americké občanské války
 monitor (synchronizace) – synchronizační primitivum v programování
 monitor (návrhový vzor) – návrhový vzor pro paralelní programování
 Monitor (vydavatelství) – název hudebního vydavatelství (od roku 2011 Warner Music Group)

Externí odkazy